Putna ist der Name folgender Orte:

in Rumänien
 Putna (Suceava), eine Gemeinde im Kreis Suceava
 Putna (Caraș-Severin), ein Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Putna (Vrancea), ein Dorf im Kreis Vrancea

Putna ist der Familienname folgender Personen:
 Martin C. Putna (* 1968), tschechischer Hochschullehrer
 Miroslav Putna (1904–1994), tschechischer Architekt
 Vytautas Putna (1893–1937), litauischer Offizier und sowjetischer General

Putna bezeichnet:
 das Kloster Putna in Rumänien
 Putna (Sereth), ein Nebenfluss des Sereth im Kreis Vrancea, Rumänien